Klasse (scheepvaart)
CEMT-klasse